Кутлу-Мухаммед Тевкелев:
 Тевкелев, Кутлу-Мухаммед (Алексей Иванович; 1674—1766) — мурза, российский дипломат, основатель Челябинска, генерал-майор (1755), участник подавления башкирских восстаний 1735—1740 годов.
 Тевкелев, Кутлу-Мухаммед Батыргиреевич (1850 — после 1917) — мурза, мусульманский общественный деятель, крупный землевладелец, полковник.